Reinigung oder Reinigen steht für:

 Reinigung (Instandhaltung), Aufrechterhalten und Wiederherstellen von Reinheit
 Chemische Reinigung, Verfahren oder Unternehmen zur Wäschereinigung
 Reinigung von Wäsche, siehe Textilreiniger
 Pelzreinigung, Läutern
 rituelle Reinigung, siehe Rituelle Reinheit
 Körperpflege, Hygiene

 Reinigen (Fertigungsverfahren), Trennen unerwünschter Schichten von der Werkstückoberfläche
 Reinigung von Werkstoffen, siehe Trennen (Verfahrenstechnik)
 Downstream Processing, Verfahren zur Abtrennung von Fermentationsprodukten

Siehe auch:

 Reiningen (Begriffsklärung)